Ljubiša Samardžić (cyr. Љубиша Самарџић, ur. 19 listopada 1936 w Skopje, zm. 8 września 2017 w Belgradzie) – serbski aktor i reżyser.

Urodził się w Skopje w rodzinie górniczej pracującej w kopalni węgla w Jelašnicy. Już w czasie nauki szkolnej od czasu do czasu pracował na utrzymanie rodziny. Początkowo studiował prawo, a następnie przeniósł się do Akademii Teatru, Filmu, Radia i Telewizji w Belgradzie. Jego talent aktorski został odkryty bardzo wcześnie i otrzymał stypendium na studia od znanego reżysera Bojana Stupicy. Samardžić był absolwentem Akademii w Belgradzie.

W latach 80. XX wieku Ljubiša Samardžić był członkiem Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii. W roku 1990 wraz z synem Draganem założyli studio filmowe, które mimo rozpadu Jugosławii i sankcji ONZ przeciwko Serbii, dobrze sobie radziło na rynku. W sierpniu 1995 roku otrzymał Nagrodę im. Pavle Vujisicia za całokształt pracy artystycznej w kinematografii jugosłowiańskiej.

Żona Mirjana Samardžić (od 1960 roku). Ljubiša Samardžić posługiwał się pseudonimem artystycznym Smoki.

Filmografia

Jako aktor 
 1960: Сплетка и љубав
 1961: Игре на скелама
 1962: Прекобројна
 1962: Пешчани сат
 1962: Козара
 1962: Пешчани град
 1963: Desant na Drvar (Десант на Дрвар) jako Milan
 1963: Пјешчани замак
 1963: Dni (Дани) jako Dragan
 1964: Szalone wakacje (Лито виловито) jako Vice
 1965: Инспектор
 1965: Девојка
 1965: Болничка соба
 1965: Истим путем се не враћај
 1966: Орлови рано лете
 1966: Штићеник
 1966: Сан
 1967: Нож
 1967: Poranek (Јутро) jako Maly
 1967: Диверзанти
 1967: Смоки
 1967: Боксери иду у рај
 1968: Операција Београд
 1968: Подне
 1968: Сирота Марија
 1968: У раскораку
 1968: Голи човјек
 1969: Тања
 1969: Bitwa nad Neretwą (Битка на Неретви) jako Novak
 1970: X + YY: Formel des Bösen
 1970: Сирома' сам ал' сам бесан
 1970: Бициклисти
 1970: Жарки
 1971: Од сваког кога сам волела
 1971: La Betìa ovvero in amore per ogni gaudenza ci vuole cofferenza
 1971: Цео живот за годину дана
 1971: Куда иду дивље свиње
 1972: Девето чудо на истоку
 1972: Грађани села Луга
 1972: Walter broni Sarajewa (Валтер брани Сарајево) jako Zis
 1972: Образ уз образ
 1973: Бомбаши
 1973: Piąta ofensywa (Сутјеска) jako partyzant
 1974: Представа Хамлета у Мрдуши Доњој
 1974: Димитрије Туцовић
 1975: Наивко
 1975: Доктор Младен
 1975: Црвена земља
 1975: Хајдук
 1975: Дивота прашине
 1976: Беле траве
 1976: Морава 76
 1976: Част ми је позвати вас
 1977: Miłosne życie Budimira Trajkovicia (Љубавни живот Будимира Трајковића) jako Vojislav Voja Trajkovic
 1977: Специјално васпитање
 1978: Стићи пре свитања
 1978: Тамо и натраг
 1978: Бошко Буха
 1978: Луде године
 1978: Тигар
 1978: Повратак отписаних
 1979: Partyzancka eskadra (Партизанска ескадрила) jako Zare
 1980: Авантуре Боривоја Шурдиловића
 1980: Врућ ветар
 1980: Рад на одређено време
 1981: Краљевски воз
 1981: Пази шта радиш
 1981: Нека друга жена
 1981: Високи напон
 1981: Широко је лишће
 1981: Goście z galaktyki Arkana (Гости из галаксије) jako Toni
 1982: Савамала
 1982: Мој тата на одређено време
 1982: Двије половине срца
 1982: Смрт господина Голуже
 1983: Медени мјесец
 1983: Тимочка буна
 1983: Шећерна водица
 1984: Пази шта радиш
 1984: Skok jaguara (Јагуаров скок) jako Bogdan
 1985: Quo Vadis?
 1985: Оркестар једне младости
 1985: Није лако са мушкарцима
 1985: Życie jest piękne (Живот је леп) jako kelner
 1985: Antycasanova (Антикасазова) jako Stipe
 1986: Bal na wodzie (Бал на води) jako ojciec Glenna
 1986: Добровољци
 1986: Развод на одређено време
 1986: Протестни албум
 1987: Лагер НишЛагер Ниш
 1987: На путу за Катангу
 1987: Anioł stróż (Анђео чувар) jako Dragan
 1987: И то се зове срећа
 1987: Живела свобода
 1987: Бољи живот
 1988: Ванбрачна путовања
 1988: Кућа поред пруге
 1989: Рођаци из Лазина
 1989: Искушавање ђавола
 1989: ПолтронПолтрон
 1989: Урош блесави
 1991: Ноћ у кући моје мајке
 1991: Бољи живот 2
 1991: Мала
 1992: Полицајац са Петловог брда
 1993: Кажи зашто ме остави
 1993: Метла без дршке
 1993: Три карте за Холивуд
 1993: Полицајац са Петловог Брда
 1994: Магареће године
 1994: Полицајац са Петловог Брда 2
 1995: Zabójstwo z premedytacją (Убиство с предумишљајем) jako Vidosav
 1996: Југофилм
 1998: Блуз за Саро
 1998: Стршљен
 1999: Точкови
 2001: Natasza (Наташа) jako Tosa, ojciec Nataszy
 2002: Виза за будућност
 2002: Обећана земља
 2003: Yу
 2004: Црна хроника
 2004: Јесен стиже, дуњо моја
 2006: Од данас до сутра
 2007: Коњи врани
 2008: Бледи месец

Jako reżyser 
 1999: Небеска удица
 2001: Natasza (Наташа)
 2003: Ледина
 2004: Јесен стиже, дуњо моја
 2007: Коњи врани
 2008: Бледи месец

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Jugosłowiańscy aktorzy filmowi
Serbscy aktorzy filmowi
Serbscy reżyserzy filmowi
Laureaci Pucharu Volpiego dla najlepszego aktora
Ludzie urodzeni w Skopju
Urodzeni w 1936
Zmarli w 2017